KRC Genk kende in het seizoen 1997/98 zijn eerste succesjaar. De Limburgers werden op voorhand niet beschouwd als een titelkandidaat, maar snoerden alle critici de mond door verrassend vicekampioen te worden. Op Club Brugge na, dat met een ruime voorsprong kampioen werd, presteerden alle topclubs het in het seizoen 1997/98 ondermaats. Daardoor konden kleine clubs als Genk, Germinal Ekeren en KRC Harelbeke lange tijd meestrijden om Europees voetbal. Genk, dat onder trainer Aimé Anthuenis regelmatig met vijf verdedigers speelde, bouwde een sterke thuisreputatie op en kwam ook in de topwedstrijden goed voor de dag. Genk won twee keer van RSC Anderlecht, een keer van Club Brugge en speelde een keer gelijk tegen Standard Luik. Het team van Anthuenis werd zo vicekampioen met 8 punten voorsprong op eerste achtervolger Germinal Ekeren.

Op 16 mei 1998 volgde de apotheose. Genk bereikte de bekerfinale en mocht het daarin opnemen tegen landskampioen Club Brugge. Blauw-zwart was gezien zijn uitmuntend seizoen topfavoriet, maar werd in het Koning Boudewijnstadion overklast door Genk. De Limburgers wonnen met 4-0 en sleepten zo hun eerste trofee ooit binnen.

Branko Strupar, die een efficiënt aanvalsduo vormde met Souleymane Oulare, ontbolsterde volledig in het seizoen 1997/98 en werd met 25 doelpunten topschutter in eerste klasse.

Spelerskern

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Genk in het seizoen 1997-1998 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Hago schoonmaakbedrijf
Sportmerk: Olympic Sportswear

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (CL): geplaatst voor Champions League, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Beker van België

Finale

Individuele prijzen

KRC Genk naar seizoen
Belgische voetbalclub 1997/98